Пату — традиційна полінезійська палиця

 Пату — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Лечче
 Пату — муніципалітет у Бразилії, у штаті Ріу-Гранді-ду-Норті

Див. також 
 Patu — рід павуків родини Symphytognathidae